Ghost of a Rose — четвертий студійний альбом англійської групи Blackmore's Night, який був випущений 30 червня 2003 року.

Композиції 
 Way to Mandalay – 6:27
 3 Black Crows – 3:43
 Diamonds and Rust – 4:54
 Cartouche – 3:48
 Queen for a Day (Part 1) – 3:05
 Queen for a Day (Part 2) – 1:36
 Ivory Tower – 4:24
 Nur eine Minute – 1:08
 Ghost of a Rose – 5:45
 Mr. Peagram's Morris and Sword – 2:01
 Loreley – 3:36
 Where Are We Going from Here – 4:05
 Rainbow Blues – 4:30
 All for One – 5:36
 Dandelion Wine – 5:39

Склад 
 Річі Блекмор — гітара, бас
 Кендіс Найт — вокал, бек-вокал
 Роберт Куріано — бас, бек-вокал
 Кармін Джігліо — клавішні
 Кріс Девайн — скрипка, флейта
 Майк Соррентіно — барабани

Джерела 
 
 Ghost of a Rose  last.fm

Альбоми Blackmore's Night
Музичні альбоми 2003
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми